Гарнитур:

 Гарнитур — комплект каких-либо предметов, выполненный в едином стиле (обычно о мебели или одежде).
 Мебельный гарнитур
 Гарнитура женская, гарнитур мужской (от фр. прибор, подбор, убор) — собрание однородных вещей для отделки какой-либо одежды; пуговицы, обшивка, ожерелье.
 Гарнитур — плотная шёлковая ткань (пример: гарнитура, гарнировка скрипки, окончательная отделка её).
 Доспешный гарнитур — комплект доспехов на одного человека в едином стиле.

См. также